Ravenscroft ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Ravenscroft, britischer Dramatiker des 17. Jahrhunderts
 Ian Ravenscroft, australischer Philosoph
 John Ravenscroft (1650–1697), englischer Komponist und Violinist
 John Robert Parker Ravenscroft, eigentlicher Name von John Peel (1939–2004), britischer Hörfunkmoderator und DJ
 Raphael Ravenscroft, schottischer Saxophonist und Komponist
 Robert Ravenscroft, US-amerikanischer Jazzpianist und Klavierbauer
 Thomas Ravenscroft (1593–1635), englischer Komponist
 Thurl Ravenscroft (1914–2005), US-amerikanischer Basssänger, Synchronsprecher und Schauspieler
 Trevor Ravenscroft (1921–1989), britischer Autor

Ravenscroft bezeichnet auch:
 Ravenscroft (Tennessee), eine Ortschaft in White County (Tennessee), USA
 Ede & Ravenscroft, altes britisches Herrenschneider-Geschäft